Voici la liste des planètes mineures numérotées de 128001 à 129000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 128001 à 129000

128001-128100

128101-128200

128201-128300

128301-128400

128401-128500

128501-128600

128601-128700

128701-128800

128801-128900

128901-129000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000